Az irreducibilis, irreducibilitás latin eredetű szó, egyszerűsíthetetlenséget, vagy felbonthatatlanságot jelent. A matematikában többféle, egymással szoros kapcsolatban álló értelemben használják ezt a jelzőt:

 prímszámok, mint a természetes, ill. egész számok integritástartományának felbonthatatlan elemei
 irreducibilis tört, amely tovább már nem egyszerűsíthető
 irreducibilis polinom
 irreducibilis elem vagy felbonthatatlan elem, a gyűrűelméletben az előbbi fogalmak közös általánosítása.

Algebrai számelmélet